ГПС:

 ГПС — Глобальная Позиционирующая Система (система для определения местонахождения по сигналам со спутников).
 ГПС — Гибкая производственная система.
 ГПС МЧС России — Государственная противопожарная служба МЧС России
 Гпс — гигапарсек (единица расстояния, 1 миллиард парсек).
 ГПС — Государственная Пограничная Служба Азербайджанской республики.
 ГПС — Глубоководные Полиметаллические Сульфиды — минеральное ресурсы, месторождение которых расположено в рифтовых долинах срединно-океанических хребтов (СОХ).
 ГПС — государственное пенсионное страхование.
 ГПС — Головная перекачивающая станция.